

Sigle 
 Game Rating Board – organizzazione governativa coreana classificante videogiochi.

Astronomia 
 Gamma Ray Burst – intensi lampi di raggi gamma

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua grebo